Un largage est une opération aérienne consistant à laisser tomber d'un aéronef du matériel ou des hommes.
Dans le langage familier, un largage est une rupture conjugale particulièrement rapide ou désagréable.
Sur l'île de La Réunion, le largage par la métropole est une expression qui désigne une hypothétique indépendance forcée.